Starburst — британский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) с командной полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу (SACLOS beam-riding), стоящий на вооружении с 1986 года.

История 

Starburst является вариантом ПЗРК «Джавелин» с улучшенной помехозащищённостью, а также с лазерной оптической системой наведения, созданной для ПЗРК «Старстрик», что позволило увеличить вероятность поражения цели.

В 1986 году комплекс был принят на вооружение британской армии.

Тактико-технические характеристики 
 Масса ракеты: 15,2 кг
 Длина ракеты: 1,39 м
 Максимальная дальность: 4000 м

На вооружении

Литература

Примечания

Ссылки 
 http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/starburst/starburst.shtml
 https://web.archive.org/web/20070927024528/http://www.forecastinternational.com/archive/mm/mm0008.htm
 http://www.janes.com/articles/Janes-Land-Based-Air-Defence/Starburst-United-Kingdom.html

Военная продукция Shorts
Военная продукция Thales
ПЗРК Великобритании